Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartovaly společně. Babosová nastoupila s Němkou Julií Görgesovou, s níž v semifinále podlehla Mladenovicové, hrající po boku krajanky Caroline Garciaové.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár složený z Tchajwanky Čuang Ťia-žung a Chorvatky Darije Jurakové, který ve finále zdolal francouzské turnajové dvojky Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou výsledkem 6–4 a 6–4.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Ťia-žung získala dvacátou čtvrtou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a pro Jurakovou se jednalo o druhé turnajové vítězství. Jednalo se o jejich premiérový triumf v probíhající sezóně a vůbec první společný.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Julia Görgesová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2016